HSC est un sigle pouvant désigner :
 hospitalisation sans consentement ;
 High-speed craft (en français, navire à grande vitesse, un préfixe de navire ;
 Honda HSC (où HSC signifie Honda Sports Concept), un concept-car présenté par Honda.
 Schneider HSC (où HSC signifie High Speed Counter), Une fonction de comptage de Schneider